Weißhaar ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Bernhard Weißhaar (* 1933), deutscher Theologe, emeritierter Professor der Akademie der Bildenden Künste München
 Joseph Weißhaar (1814–1870), deutscher Gastwirt und Revolutionär

Siehe auch:
 Weishaar